Slovenija v kvalifikacijah za nastop na Svetovnem prvenstvu v nogometu 1998.

Lestvica

Tekme

Slovenska nogometna reprezentanca
Svetovno prvenstvo v nogometu 1998